Hacıməmmədli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Hacıməmmədli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian